Please Don't Go – singolo dei KC and the Sunshine Band del 1979 di cui è stata realizzata una cover di successo da Double You nel 1992
Please Don't Go – singolo dei No Mercy del 1996
Please Don't Go – singolo di Basshunter del 2008
Please Don't Go – singolo di DJ Ross vs. Double You del 2009
Please Don't Go – singolo di Mike Posner del 2010